Escola de Chicago (arquitetura)
 Escola de Chicago (comunicação)
 Escola de Chicago (economia)
 Escola de Chicago (sociologia)